Il campionato era formato da quarantatré squadre e il Go Ahead vinse il titolo.

Est

Nord

Sud

Ovest

Gruppo finale per il titolo

Spareggio per il titolo

Il Go Ahead vince il titolo.

Note

Collegamenti esterni

Campionato olandese di calcio
Calcio nel 1921
Calcio nel 1922